Рейхспротектор () — высшая правительственная должность в протекторате Богемии и Моравии при власти нацистской Германии. Штаб-квартира располагалась в Пражском Граде. Назначались лично фюрером А. Гитлером с 1939 по 1945 годы.

Список германских рейхспротекторов (Reichsprotektoren) 
 Йоханнес фон Бласковиц: 15 марта 1939 — 21 марта 1939 года — командующий 3-й армией, введённой в Богемию при оккупации Чехословакии
 Константин фон Нейрат: 21 марта 1939 — 24 августа 1943 года (с 27 сентября 1941 года — в бессрочном отпуске)
 Рейнхард Гейдрих: 27 сентября 1941 — 4 июня 1942 года (исполняющий обязанности рейхспротектора)
 Курт Далюге: 5 июня 1942 — 24 августа 1943 года (исполняющий обязанности рейхспротектора)
 Вильгельм Фрик: 24 августа 1943 — 4 мая 1945 года

См. также 
 Гауляйтер
 Генерал-губернатор

Нацизм
Протекторат Богемии и Моравии